Отсечка: многозначный термин, может означать:

 Токовая отсечка — в электротехнике разновидность токовой защиты.
 Отсечка очереди — в стрелковом оружии автоматическое прекращение стрельбы после определенного количества выстрелов.
 Отсечка газов — в стрелковом оружии перекрытие газоотводного канала во время выстрела.
 Отсечка оборотов — в автомобильной технике процедура блока управления, препятствующая дальнейшему набору оборотов двигателем.
 Гидроизоляционная отсечка — защита кладки стен от влаги, поднимающейся по капиллярам.
 Дивидендная отсечка — закрытие реестра держателей акций для получения дивидендов.

Примечания